Kallöd ist der Ortsname von

 Kallöd (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Kallöd (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern